Seznam juniorských světových rekordů v hale atletů a atletek podle atletických disciplín:

Hala

Muži

Ženy

Externí odkazy 
 IAAF: Světové juniorské rekordy v hale - muži
 IAAF: Světové juniorské rekordy v hale - ženy

Rekordy v atletice